Oberstes Verwaltungsgericht steht für:

 Bundesverwaltungsgericht (Deutschland)
 Verwaltungsgerichtshof (Österreich)
 Bundesverwaltungsgericht (Schweiz)
 Oberstes Verwaltungsgericht (Ägypten)
 Oberstes Verwaltungsgericht (Finnland)
 Oberstes Verwaltungsgericht (Frankreich)
 Oberstes Verwaltungsgericht (Litauen)
 Oberstes Verwaltungsgericht (Polen)
 Oberstes Verwaltungsgericht (Schweden)
 Oberstes Verwaltungsgericht (Tschechien)